Slovo Jupiter může znamenat:
 Jupiter (mytologie) – římský bůh; o podobné postavě z řecké mytologie pojednává článek Zeus.
 Jupiter (planeta) – planeta sluneční soustavy
 Jupiter-C – americká suborbitální raketa
 Bristol Jupiter – britský hvězdicový motor
 PGM-19 Jupiter – americká balistická střela středního dosahu
 Woodford machine Jupiter – britské lidskou silou poháněné letadlo
 Symfonie č. 41 Wolfganga Amadea Mozarta zvaná "Jupiter"
 Jupiter – první disk alba Stadium Arcadium od skupiny Red Hot Chili Peppers.
 Jupiter (továrna) – továrna na Ukrajině, poblíž města Pripjať

Externí odkazy